Юичии Наказава () е японски футболист.

Роден е в град Йошикава (Yoshikawa), префектура Сайтама, Япония.

Национален отбор 
Записал е 110 мача за националния отбор на Япония.

Външни препратки 
 National Football Teams
 Japan National Football Team Database

Японски футболисти